Босяцкий, Адам Цезарий(Bosiacki, Adam Cezary, род. в 1968 в Варшаве) — известный польский юрист, историк и теоретик права, профессор, доктор юридических наук, адвокат.

Директор Института наук o государствe и правe, Руководитель кафедры политических и правовых учений Факультета права и управления Варшавского университета.

Защитил диссертацию о праве революционной России 1917—1921 гг. и получил степень кандидата юридических наук (1998) в Варшавском университете. 
Доктор юридических наук (2008), в 2009 назначен профессором Варшавского университета; профессор права Республики Польша (2016).

Стажировался, проводил исследования и читал лекции в ФРГ, Великобритании и США. 
Cотрудничает с русскими научными учреждениями в области права и истории (прежде всего Москвы и Ростова-на-Дону), а также Гyверовским Институтом Стэнфордского университета в Калифорнии.

В 2016 г. входил в состав Группы экспертов польского Сейма по проблемам Конституционного Суда, но ушел в отставку до завершения её работы.

Автор нескольких монографий и большого количества научных статей; научный редактор издательской серии «Klasycy Myśli Prawnej» («Классики правовой мысли»).
Сфера научных интересов: история России и СССР, история права стран Восточной и Центральной Европы, история правовой мысли, история управления (в том числе местного и корпоративного), сравнительное правоведение, история науки.

Основные работы 
1. Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej, 1918—1939, Warszawa 2006.

2. Utopia — władza — prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji, 1917—1921, wyd. II, Warszawa 2012.

3. Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Warszawa 2013 (współautor, wraz z Hubertem Izdebskim).

4. Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1869—1915, [w:] Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808—2008. Praca zbiorowa pod red. Grażyny Bałtruszajtys, Warszawa 2008.

5. Polscy prawnicy w Rosji przed 1917 rokiem: wybrane koncepcje teorii i praktyki prawa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LVIII, 1, Sectio G, Ius, 2011, s. 157—173.

6. Podstawowe instytucje prawa państw totalitarnych. Zarys typologii, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2011, nr. 87, s. 153—163.

7. GUŁag w radzieckim systemie represji. Rozważania wokół książki Stanisława Ciesielskiego, «Dzieje Najnowsze», R. XXXVIII, 2006, nr 3 (recenzja).

8. Katyn Keeps Its Secrets, Hoover Digest. Research and Opinion on Public Policy, s. 109—113, 2014.

9. The Unfinished Business of Katyn, Hoover Digest, Stanford University Press, 2012 No. 1.

10. Nacjonalnyje i prowincjonalnyje trendy razwitia rossijskoj gosudarstwiennoj własti, Monografija, Wyd. Nauka, Moskwa 2013, praca zbiorowa (15 autorów), ss. 327 (współautor; autorzy zrezygnowali ze wskazywania numerów stron).

11. Andrei Yanuarevich Vyshinsky: Paragon of the Totalitarian Conception of the Law and Political Organisation, [w:] Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, Berghahn Books: New York — Oxford 2006, s. 177—187.

12. The 1861 Emancipation Manifesto of Tzar Alexander II, [w:] Adam Bosiacki (ed.), Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, The Monuments of Human Rights, vol. I, Warsaw 2008, s. 241—256.

13. Decree of the Council of People’s Commissars of 1917 (Decree on Court Number One), [w:] Adam Bosiacki, Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 281—290.

14. Union of Soviet Socialist Republics Constitution of 1936, [w:]: Adam Bosiacki, Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 299—314.

15. Roman Law in Totalitarian Systems of the 20th Century: the USSR, Italy and Germany (case study), [w:] Au-delà des Frontieres. Mèlanges de dront romain offers à Witold Wołodkiewicz, Varsovie 2000, vol. I, s.131-138. W języku polskim opublikowane w postaci: Prawo rzymskie w systemach totalitarnych XX wieku. Przypadek ZSRR, Włoch i Niemiec (zarys problematyki), Studia Iuridica, vol. XXXVII, 1999, s. 7-13.

16. Konvergencia kontinental’noj i anglosaskoj pravovoj sistemy v uslovjach globalizacii: zamečania i perspektivy [w:] Perspektivy vzaimodejstvia nacjonal’nychpravowych sistem w uslov’jach globalizacii i regionalizacii, Rostów nad Donem (Rosja) 2010.

17. Relikty stalinizma v Polše posle 1956 goda: nekatorye voprosy prava i političeskogo stroja, [w:] Polša-SSSR 1945—1989: izbrannye političeskie problemy, nasledie prošlogo, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2005, s. 268—280. 

18. Poljaki i russkije na Juridiczeskom fakul’tietie Warszawskogo Uniwiersitieta w 1869—1915. Nabroski po obszczijej istorii [w:] Uczenyje zapiski Jużnogo Fiedieral’nogo Uniwiersitieta. Juridiczeskij Fakul’tiet, Vypusk szestoj: jubiliejnyj, Rostów nad Donem, 2007, s.39-46.

19. Strategičeskie upravlenie w publičnoj sfere z točki zrenia teorii prava: celi i napravlenia evolucii, [w:] Nauka i Obrazowanie: Chozjajstvo i Ekonomika, Predprinimatel’stvo, Pravo i Upravlenie, «Naučno-Praktičeskij Žurnal», 2011 Nr 12 (18), s. 7-15, Rostów nad Donem, Rosja (ISSN 2219-0279).

Юристы Польши
Историки Польши
Доктора юридических наук
Персоналии:Варшавский университет
Адвокаты Польши